Ante Solomun (Varasd, 1998. március 6. –) horvát labdarúgó, jelenleg kölcsönben a Videoton FC játékosa.

További információk 
  
  

Horvát labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Videoton labdarúgói
1998-ban született személyek
Élő személyek